Lechuzón orejudo es el nombre común dos aves rapaces nocturnas (orden Strigiformes) de la familia Strigidae.

 Asio clamator, lechuzón orejudo, también conocido como búho gritón.
 Bubo virginianus, lechuzón orejudo, más conocido como búho americano.

Referencias